Барстоу () — многозначное понятие.

Фамилия 
  (1784—1865) — американский политик, член Палаты представителей от штата Нью-Йорк (1831—1833).
  (1783—1852) — американский политик, член Палаты представителей от штата Массачусетс (1821—1823).
  (1832—1913) — американский политик, губернатор штата Вермонт (1882—1884).
  (род. 1963) — американский журналист, репортёр The New York Times (1999—2019), лауреат Пулитцеровских премий за служение обществу (2004), расследование (2009, 2013) и объяснительную журналистику (2019).
  (род. 1940) — британская оперная певица (сопрано), лауреат премии журнала Gramophone в области классической музыки в категории оперы (1994).
  — британский астроном, президент Королевского астрономического общества (2014—2016).
  (1883—1969) — британский политик, член Палаты общин (1941—1950).
 Барстоу, Стэн (1928—2011) — английский писатель.
 Барстоу, Сьюзи (1836—1923) — американская художница.
 Барстоу, Томас — британский политик, лорд-мэр Йорка (1778).
  (1813—1865) — американский политик, губернатор штата Висконсин (1854—1856).
  (1813—1894) — американский предприниматель и политик, мэр Провиденса (1852—1853).

Топоним 
 Барстоу — город в округе Сан-Бернардино, штат Калифорния, США.
 Барстоу-Даггетт — государственный гражданский аэропорт, расположенный между городами Барстоу и Даггетт, округ Сан-Бернардино (Калифорния), США.